Квалификация к чемпионату Европы по гандболу среди женщин 2014 года проходила с 23 октября 2013 года по 15 июня 2014 года. В квалификации приняли участие 26 сборных, разбитых на 7 групп. В финальный раунд выходили по 2 лучшие сборные из каждой группы.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка отборочного турнира состоялась 26 мая 2013 года в Веспреме. В квалификации участвовали 26 команд, разыгравшие 14 путёвок в финальную стадию чемпионата. Сборные Венгрии и Хорватии на правах организаторов ЕВРО-2014 от отборочных игр были освобождены.

Жирным выделены команды, прошедшие в финальную часть.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей 

2013 год в гандболе
2014 год в гандболе